Blanche et Marie est un film français de Jacques Renard (1984)
 Blanche et Marie est le titre français d'un roman de l'écrivain suédois Per Olov Enquist paru en 2004 sous le titre original Boken om Blanche och Marie.